Jens Bircherod kan syfta på flera personer, bland andra:

 Jens Bircherod (1623-1686) - professor i teologi
 Jens Bircherod (1658-1708) - biskop över Ålborgs stift
 Jens Bircherod (1664-1720) - biskop över Kristiansands stift